TW kan syfta på:
 TW – landskod för Taiwan
 .tw – toppdomän för Taiwan
  T.W. King – amerikansk skådespelare, se Ted King

Se även
 Time Warner – multimediaföretag
 Tiger Woods – amerikansk professionell golfspelare
 Teen Wolf (TV-serie) - amerikanske tv-serie
 Tribal Wars – webbläsarbaserat strategispel